Bupleurum nebulosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Carl Haussknecht och Pierre Edmond Boissier. Bupleurum nebulosum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
nebulosum